

Patronyme 

 Brahim Asloum, (1979-  ), (boxeur français)
 Redouane Asloum, (1981-  ), (boxeur français)

Homonymie
Homonymie de patronyme